Лос Дос Риос има више значења:

 Лос Дос Риос (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Дос Риос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику